Schmiede bezeichnet:
 Schmiede, Werkstatt
historische Schmieden:
Krellsche Schmiede, Wernigerode
 Geibelsche Schmiede, Darmstadt
Schmiede am Richardplatz, Berlin
Schmiede (Kottgeisering)
Schmiede (Althegnenberg)

 Schmiede (Spechte)
 Schmiede (Gemeinde Sonntag), Fraktion der Gemeinde Sonntag, Bezirk Bludenz, Vorarlberg

 den Berliner Verlag Die Schmiede

Schmiede ist der Familienname folgender Personen:
 H. Achmed Schmiede (1935–2010), deutscher Übersetzer
 Rudi Schmiede (* 1946), deutscher Soziologe

Siehe auch:
 Schmied
 Schmieden
 Schmieder
 In der Schmiede 
 Pythagoras in der Schmiede 
 Jazz-Schmiede 
 Drei Schmiede